Il barapasauro (Barapasaurus tagorei) era un genere di grandi dinosauri sauropodi erbivori, vissuti nel Giurassico inferiore, in quella che attualmente è l'India.

Etimologia 
Il nome Barapasaurus ("lucertola dalle grandi zampe") è derivato da "bara" che significa 'grande' e da "pa" che significa 'gamba' in diverse lingue indiane, mentre "sauros" parola greca, che significa 'lucertola'

Descrizione 
Il barapasauro fa parte di quel gruppo di dinosauri noti come sauropodi, grandi erbivori dotati di collo e coda lunghi che ebbero una grande diffusione nel corso del Giurassico. Tra le forme più primitive figura proprio il barapasauro, il quale può essere considerato il primo vero sauropode gigante: la lunghezza dell'animale, infatti, raggiungeva i 18 metri. Il collo era molto allungato, così come la coda, mentre le zampe colonnari erano alte e slanciate, in particolare quelle anteriori. Poco si conosce del cranio (soprattutto denti a forma di bastoncino) e quindi è impossibile ricostruirlo, anche se potrebbe essere stato piuttosto corto, compatto e alto, come quello di molti sauropodi primitivi (Omeisaurus, ad esempio). Il barapasauro era di certo il più grande animale del suo ecosistema, e probabilmente viveva in branchi che erano virtualmente privi di predatori. Un altro sauropode simile, ma molto più piccolo e primitivo, viveva negli stessi luoghi e nella stessa epoca, il Kotasaurus.
 
Nel Giurassico inferiore l'India, dove sono stati ritrovati i resti del barapasauro, non era congiunta al resto dell'Asia come nell'epoca attuale, ma faceva parte ancora del supercontinente meridionale, detto Gondwana, insieme ad Africa, Sudamerica, Antartide, Australia e Madagascar. Proprio in questa gigantesca terra si svilupparono i primi veri sauropodi, detti vulcanodontidi, che in seguito colonizzarono il resto del mondo e si svilupparono in varie forme. Il barapasauro era il più grande tra i vulcanodontidi, e anche uno dei meglio conosciuti.

Albero filogenetico 
Cladogramma dei sauropodi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Vulcanodontidi